Meyerhöfen bezeichnet

 Halter/Meyerhöfen, eine Bauerschaft in der Gemeinde Visbek in Niedersachsen
 Meyerhöfen (Bohmte), ein Ortsteil der Gemeinde Bohmte in Niedersachsen 
 ein Ortsteil der Gemeinde Stemwede in Nordrhein-Westfalen